Christian Wolff je lahko:

 Christian Wolff (1679–1754), nemški filozof in matematik
 Christian Wolff (1705–1773), nemški skladatelj
 Christian Wolff (1938–), nemški igralec